Реальмо́н (, ) — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн. Входил в состав округа Альби.

Код INSEE кантона — 8126. Всего в кантон Реальмон входили 16 коммун, из них главной коммуной являлась Реальмон.

Кантон был упразднён в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2009 год составляло 9245 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Реальмон на сайте INSEE
 Население коммун департамента Тарн на сайте INSEE
 Расположение кантона Реальмон на карте Франции

Упразднённые кантоны департамента Тарн